Arrows A22 je Arrowsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2001, ko sta z njim dirkala Enrique Bernoldi in Jos Verstappen. Verstappen je dosegel edino uvrstitev moštva v točke s šestim mestom na Veliki nagradi Avstrije. Ob tem je dosegel še eno sedmo in eno osmo mesto, osmo mesto pa je dosegel tudi de la Rosa. Ob koncu prvenstva je Arrows zasedel deseto mesto v konstruktorskem prvenstvu z eno točko.

Popolni rezultati Formule 1 

|- 
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Arrows
| rowspan="3"| Asiatech V10
| rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
| rowspan="3"|1
| rowspan="3"|10.
|-
| Jos Verstappen
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|-
| Enrique Bernoldi
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|}

Viri 

 

A22